Калитов:

 Калитов, Александр Владимирович (род. 1993) — украинский футболист.
 Калитов, Георгий Гайниахметович (1952—2021) — российский художник.